Trinia scabra är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Friedrich Wilhelm Noë. Trinia scabra ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
scabra